Bonaparte kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lucien Bonaparte
 José Fernando Bonaparte
 Roland Napoléon Bonaparte

Robotskapade auktorsförkortningar